Долысец или Долосец — озеро в Новоржевском районе Псковской области России (у д. Долосец в Жадрицкой волости), бассейн р. Шесть → Великая
 Долысец или Долосец (также Рахнихинское) — озеро в Новоржевском районе Псковской области России (у д. Рахнихино в Выборской волости), бассейн р. Милья → Сороть → Великая

См. также:
 Долосец